Онтолестесы ()  — род крупных жуков семейства жуков-хищников.

Описание 
Среднегрудь с килем. Углы простые более или менее выступающие.

Виды 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 †

Примечания 

Staphylininae
Роды жесткокрылых